Arquidiócesis de York puede referirse a:

 Antigua arquidiócesis de York de la Iglesia católica, suprimida durante la Reforma anglicana;
 Diócesis de York de la Iglesia anglicana, a cuyo frente hay un arzobispo.